Präsidentschaftswahlen in Namibia finden seit 1994 in dem südwestafrikanischen Staat Namibia statt. Der erste Staatspräsident des Landes, Sam Nujoma, amtierte von der Unabhängigkeit am 21. März 1990 bis zum 21. März 1995 auf Grundlage einer Entscheidung der SWAPO, die die Mehrheit der Stimmen bei der Parlamentswahl 1989 gewonnen hatte.

Gewählt wird der Staatspräsident laut Verfassung Namibias alle fünf Jahre nach dem Mehrheitswahlrecht durch direkte, allgemeine und gleiche Wahl. Zum Präsidenten ist gewählt, wer mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen kann. Ist dies nicht der Fall, entscheidet eine Stichwahl der beiden besten Kandidaten.

Präsidentschaftswahlen 

* Kandidatur zurückgezogen; da ein Rückzug laut Wahlgesetz nicht möglich ist, war die Stimmenabgabe für diese beide Kandidaten dennoch möglich.Anmerkungen: Die Angabe der Tendenzen bezieht sich auf die vorherige Wahl des Kandidaten. Höchste Anzahl der Stimmen bzw. größter Stimmenanteil in fett. Niedrigste Stimmenanzahl bzw. geringster Stimmenanteil des siegenden Kandidaten in kursiv.

Anmerkung

Weblinks 
 Namibische Wahlkommission (englisch)
 African Elections Project – Namibia (englisch)

Einzelnachweise 

!